Filips van Orléans (1336-1375) (Filips I van Orléans).
Filips van Orléans (1640-1701), hertog van Orléans, "monsieur".
Filips van Orléans (1674-1723) (Filips II van Orléans).
Filips III van Orléans
Filips van Orléans (1747-1793) (Filips IV van Orléans; Lodewijk Filips Jozef), hertog van Orléans (1785-1793).
Lodewijk Filips I van Frankrijk (1773-1850)

Bij hun Franse naam worden meestal genoemd:
Louis Philippe van Orléans (1838-1894) (Louis Philippe Albert), graaf van Parijs.
Filips van Orléans (1869-1926) (Louis Philippe Robert), hertog van Orléans.